Шимунек:

 Шимунек, Владимир — чешский композитор, написавший саундтрек для Mafia: The City of Lost Heaven.
 Шимунек, Ян (род. 1987) — чешский футболист.